If I Can't Have You (Bee Gees), nummer uit 1977
 If I Can't Have You (Kelly Clarkson), nummer uit 2009
 If I Can't Have You (Shawn Mendes), nummer uit 2019